Джилл Тэлли (; ) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания. Наиболее известна озвучиванием Карен Планктон из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Ранние годы 
Джилл Тэлли родилась в городе Чикаго, штат Иллинойс.

Карьера 
В двадцатилетнем возрасте она исполнила комедию-импровизацию в «» и «» в Чикаго. Она и Том Кенни были актёрами в телесериалах «» и «». Они также появились в клипе песни «Tonight, Tonight» в роли супружеской пары, которая отправляется на Луну.

С 1999 года она озвучивала Карен Планктон в мультсериале «Губка Боб Квадратные Штаны». Она также озвучивала некоторых персонажей в мультсериале «Лагерь Лазло» и Сары Дюбуа в мультсериале «Гетто».

С перспектива телесериала «Господин Шоу с Бобом и Дэвидом», она также появилась в некоторых фильмах, таких как «Маленькая мисс Счастье» и «Высший пилотаж», в последним из которых она появилась вместе со своим супругом.

Личная жизнь 
Состоит в браке с актёром Томасом Кенни с 1995 года, они познакомились в 1992 году во время съёмок телесериала «Эдж». У них двое детей, Мак (род. 1997) и Нора (род. 2003).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Комедиантки США